Суперкубок Італії з футболу 2000 — 13-й розіграш турніру. Матч відбувся 8 вересня 2000 року між чемпіоном Італії «Лаціо» та фіналістом кубку «Інтернаціонале». Для «Лаціо» це стала друга перемога у турнірі.

Матч

Деталі

2000
2000 у футболі
Матчі ФК «Лаціо»
Матчі ФК «Інтернаціонале»
Вересень 2000
2000 в італійському спорті